RVV Overschie is een amateurvoetbalvereniging uit Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.

Algemeen 
De club ontstond per 1 juli 2016 als gevolg van de fusie tussen RVV AGE en VV GGK tot RVV AGE-GGK (Rotterdamse Voetbal Vereniging Abraham van Stolk Groei en Roem moeten immer naar Ambitie leiden Eendracht doet Samen spelen-Gemeentelijk Gasfabriek Keilehaven). Het was hiermee (voluit) de langste clubnaam in Nederland. Voorafgaand aan het seizoen 2022/23 werd de club hernoemd naar RVV Overschie.

De thuiswedstrijden worden op “Sportpark 16 Hoven” gespeeld, dat ook de thuishaven van RVV AGE was.

Stamboom

Standaardelftallen

Zaterdag 
Het standaardelftal in het zaterdagvoetbal speelt in het seizoen 2022/23 in de Vierde klasse van het KNVB-district West-II.

Competitieresultaten 2017 - heden 

|
|}

Zondag 
Het standaardelftal in het zondagvoetbal speelde laatstelijk in het seizoen 2017/18, waar het uitkwam in de Derde klasse van het KNVB-district West-II.

Competitieresultaten 

|
|}

Amateurvoetbalclub in Rotterdam